«Лакомб Люсьен» — художественный фильм, снятый в 1974 году режиссёром Луи Малем. Фильм завоевал премию BAFTA в 1975 году.

Сюжет 
1944 год. Юноша-крестьянин Люсьен Лакомб решает бросить тяжёлую и неблагодарную работу уборщика в больнице и податься в партизаны — маки. Но туда его брать не хотят, мотивируя это юным возрастом. Волей судьбы Люсьен попадает в гестапо, где приём ему оказывается куда более радушный…

В ролях 
 Пьер Блез — Люсьен Лакомб
 Орор Клеман — Франс Хорн
 Тереза Гизе — Белла Хорн
 Хольгер Лёвенадлер — Альберт Хорн

Литература

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы Франции 1974 года